— железнодорожная станция на линиях Кэйкю и Асакуса расположенная в специальном районе Минато, Токио. Станция обозначена номером A-7 на линии Асакуса. Имеет сообщение с Токийским международным аэропортом через линию Кэйкю. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции 
Две платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

|-
!colspan=5|Toei

|-
!colspan=5|Keikyū

Ссылки
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Сэнгакудзи 
 Keikyu Corporation: Станция Сэнгакудзи